El nombre Michael Gruber puede referirse a las siguientes personas:

Michael Gruber, esquiador alemán;
Michael Gruber, artista alemán;